De Turkse voetbalclub Fenerbahçe SK speelt sinds 1959 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Fenerbahçe SK

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 237.5'''
 ** CL 2022/23: Vanwege de Russische inval in Oekraine werd de thuiswedstrijd van Dynamo Kiev in het Poolse Lodz gespeeld.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Turkije
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Fenerbahçe SK
Fenerbahçe SK